Dalmatinska nogometna liga - Sjeverna skupina (također i kao Dalmatinska nogometna liga - Sjever) je bila jedna od dvije skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1988./89., petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 17 klubova, a prvak je bio Orkan iz Dugog Rata.

Ljestvica  

 U slučaju neodlučenog rezultata su se izvodili jedanaesterci, nakon kojih bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi ne bi osvojio bod.
 Metalac iz Šibenika u prvom dijelu sezone nastupao kao Metalac TEF

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 II. Hrvatska liga - Jug 1988./89. 
 Dalmatinska liga - Jug 1988./89.
 Prvenstvo NSO Split 1988./89.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 191-194  
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 105-108 
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 149-152 
 Jurica Gizdić: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 149-152 
  

1988-89
1988-89
Dalmacija-Sjever